Leslie kan syfta på:

 Lesliehögtalare –högtalare som ger vibratoeffekt 
 Leslies kub – anordning för att mäta värmestrålning från ytor

Personer
 Leslie (namn) –  en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn och förnamn, samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Leslie (kulle),

Australien 

 Leslie Talc Mine – en gruva i delstaten South Australia
 Mount Lesley – ett berg i delstaten Western Australia
 Mount Leslie Creek – ett vattendrag i delstaten Queensland

Kanada 

 Leslie Runs – ett vattendrag i provinsen Nova Scotia

Storbritannien 

 Leslie, Fife, Skottland, 
 Leslie, Aberdeenshire – en ort i Aberdeenshire, Skottland

USA 

 Leslie (ort i USA, Arkansas), Searcy County, 
 Leslie (ort i USA, Georgia), Sumter County, 
 Leslie (ort i USA, Missouri), Franklin County, 
 Leslie (ort i USA, Michigan), Ingham County,

Se även
 Leslie County, Kentucky

Se även
 Leslie Creek
 Leslie Lake
 Leslie Mine
 Leslie Peak
 Lac Leslie
 Lake Leslie
 Mount Leslie

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar